Moosau ist der Name folgender Orte:

 Moosau (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Reith, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Moosau (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Moosau (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Mosa